stójka (kolarstwo)
 stójka (kynologia)
 stójka (ubiór)

2 miejscowości w Polsce:

 Stójka – wieś w woj. lubelskim, w pow. radzyńskim, w gminie Czemierniki
 Stójka – kolonia w woj. podlaskim, w pow. monieckim, w gminie Trzcianne